Kimmo Salminen (né le  à Mikkeli) est un joueur finlandais de hockey sur glace qui joue au poste d'attaquant.

Palmarès

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 46|| 17|| 8|| 25|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1994-1995|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 50|| 16|| 5|| 21|| 28|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|- 
| 1995-1996|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 49|| 16|| 8|| 24|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1996-1997|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 41|| 13|| 8|| 21|| 20|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 1997-1998||AIK IF|| Elitserien|| 15|| 0|| 0||0|| 2|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Ässät Pori || SM-liiga|| 13|| 1|| 0|| 1|| 4|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|- 
| 1998-1999|| Assat Pori || SM-liiga|| 37|| 3|| 2|| 5|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1998-1999|| KalPa Kuopio || SM-liiga|| 16|| 1|| 2|| 3|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2000-2001|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 54|| 10|| 3|| 13|| 49|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2001-2002|| HIFK || SM-liiga|| 49|| 8|| 8|| 16|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2002-2003|| HIFK || SM-liiga|| 23|| 6|| 1|| 7|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2003-2004|| Rouen|| Super 16|| 14|| 15|| 8|| 23|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|- 
| 2004-2005|| Rouen|| Ligue Magnus|| 28|| 29|| 10|| 39|| 30|| 12|| 7|| 5|| 12|| 6
|-
| 2005-2006|| Rouen|| Ligue Magnus|| 26|| 20|| 18|| 38|| 36|| 9|| 6|| 9|| 15|| 8
|- 
| 2006-2007|| Rouen|| Ligue Magnus|| 26|| 17|| 10|| 27|| 10|| 8|| 5|| 3|| 8|| 6
|-
| 2007-08|| Esbjerg fB Ishockey|| AL-Bank ligaen|| 45|| 18|| 19|| 37|| 60|| || || || ||

Références

Voir aussi

Naissance en novembre 1973
Naissance à Mikkeli
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'AIK IF
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HIFK
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du Kärpät Oulu
Attaquant de hockey sur glace